Grillons peut désigner:
 une spécialité obtenu par la cuisson du gras de porc appelé aussi grattons
 les membres de la famille des gryllidés